Тара́сов (Тара́сова) — распространённая русская фамилия; в списке общерусских фамилий занимает 24-е место. Также топоним.

Тарасов

А 
 
 
 
 Тарасов, Андрей Андреевич (род. 1970) — вице-адмирал, начальник штаба — Военно-Морских сил Украины
 Тарасов, Андрей Геннадьевич (род. 1960) — российский военный и промышленный деятель.
 Тарасов, Антон Юрьевич (род. 1990) — российский писатель, поэт и композитор.
 Тарасов, Арсений Алексеевич (род. 1956) — чувашский драматург, поэт.
 Тарасов, Артём Михайлович (1950—2017) — предприниматель, депутат Государственной думы России.
 Тарасов, Артём Николаевич (род. 1990) — российский боец смешанных единоборств.

Б

В 
 
 
 
 Тарасов, Вениамин Васильевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой МГУ.

Г 
 
 
 Тарасов, Герман Фёдорович (1906—1944) — советский военный деятель, командующий армиями, генерал-майор.
 Тарасов, Григорий Иванович (1913—1993) — гвардии подполковник, участник ВОВ, Герой Советского Союза.

Д 
 
 
 Тарасов, Диодор Михайлович (1911—1973) — советский учёный, лауреат Сталинской и Ленинской премии.

Е 
 
 Тарасов, Евлампий Алексеевич (1920—2001) — советский партийный и государственный деятель.
 Тарасов, Епифан Дмитриевич (1909—2008) — советский борец, участник чемпионатов СССР по самбо, греко-римской борьбе, вольной борьбе.
 Тарасов, Ефим Иванович (1866—1928) — российский историк, специалист по истории движения декабристов, истории литературы.

И

К 
 Тарасов, Касьян Антонович (1865—1918) — член IV Государственной Думы от Вятской губернии, крестьянин.
 Тарасов, Кирилл Фёдорович (1973—1991) — советский хоккеист.

Л 
 
 
 Тарасов, Лука Фёдорович (1913—1990) — лейтенант, Герой Советского Союза.

М 
 Тарасов, Максим Владимирович (род. 1970) — легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Тарасов, Марат Васильевич (1930—2021) — советский поэт, переводчик, Народный писатель Республики Карелия.

Н 
 Тарасов, Никита Борисович (род. 1979) — российский актёр театра и кино.

О

П

Р 
 Тарасов, Роман Андреевич (род. 1993) — российский лыжник.

С 
 Тарасов, Савва Иванович (1934—2010) — народный поэт Республики Саха (Якутия). Один из авторов гимна Республики Саха.
 
 Тарасов, Спиридон Алексеевич (в монашестве Ювеналий; 1929—2013) — епископ Русской православной церкви.

Ф

Ю

Составные фамилии 
 Батищев-Тарасов, Степан Дмитриевич (1911—1961) — советский инженер-геолог.
 Тарасов-Родионов, Александр Игнатьевич (1885—1938) — русский советский писатель.

Тарасов — хутор в Даниловском районе Волгоградской области России.
 Тарасов — хутор в Орловском районе Ростовской области России.

Примечания

См. также 
 Тарасовы — дворянский род
 Тарасенко
 Тарасевич
 Тарасово
 Тарасовский
 Тарасова ночь — поражение, нанесённое казаками полякам в 1628 году
 Усадьба Тарасова
 Верхнетарасовский
 Лейтенант Тарасов — главный герой кинофильмов «В зоне особого внимания»
 Дивизион Тарасова — один из дивизионов континентальной хоккейной лиги
 Завод имени Тарасова — производитель электрооборудования и запчастей для автомобилей и тракторов